Luigi Bigi dit Pittorio, en latin Pictorius, est un poète latin moderne, né à Ferrare en 1454, mort dans la même ville en 1520. 

Il étudia la philosophie, la théologie, sans entrer toutefois dans les ordres, et s’adonna d’une façon toute particulière à la poésie. La facilité extrême avec laquelle il composait des vers latins et son humeur facile le firent rechercher des grands, notamment de Pic de La Mirandole, du prince de Carpi, des ducs de Modène, d’Urbin, etc. 

Pittorio avait de l’imagination ; mais, se fiant à sa facilité, il écrivait avec peu de soin, de sorte que son style abonde en incorrections.

Œuvres
Nous citerons de lui : Candida, poëme (Modène, 1491, in-4°) ; Tumultuariorum carminum libri VII (Modène, 1492, in-4°) ; Christianorum opuscnlorum libri III (Modène, 1496, in-4°) ; Epigrammata in Christi vitam (Milan, 1513, in-4°) ; Sacra et satyrica epigrammata, (Modène, 1514, in-4°); Epigrammata moralia (Modène, 1516, in-8°), etc.

Source

Liens externes 
 
 
 

Naissance en 1454
Naissance à Ferrare
Poète latin
Décès en 1520
Décès à Ferrare